Suffocation (von lat. suffocatio ‚Erstickung‘) bezeichnet:

 eine US-amerikanische Death-Metal-Band, siehe Suffocation
 ihr selbstbetiteltes Album, siehe Suffocation (Album)
 den Gründungsnamen der norwegischen Progressive-Metal-Band Atrox